Fiat puede hacer referencia a:

 Fiat, marca de automóviles italiana.
Fiat Chrysler Automobiles, extinto grupo automotriz resultante de Chysler Group LLC por parte de Fiat S.p.A.
Fiat Group Automobiles hoy (FCA Italy), empresa italiana fabricante de automóviles, subsidiaria de la anterior.
Fiat Professional, división de vehículos comerciales de Fiat.
Fiat (equipo ciclista), equipo ciclista.
Fiat Chrysler Automobiles Spain, filial en España
Fiat Group Automobiles Serbia, filial en Serbia.
 Fiat S.p.A., desaparecida empresa italiana fabricante industrial y de automóviles, antecesora de FCA Italy.
Fiat Aviazione, división aeronáutica de Fiat S.p.A.
Fiat Ferroviaria, división de ferrocarriles de Fiat S.p.A.
Fiat Industrial, división industrial de Fiat S.p.A.
Fiat Trattori, división de tractores de Fiat
 Modelos de Fiat
Fiat Tagliero, una estación de servicio en Asmara, Eritrea
Fiat (Indiana), ciudad de Estados Unidos.
Fiat (Kansas), área no incorporada de Estados Unidos.